Lamothe är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Joseph Lamothe
 Louis Lamothe

 Lamothe, Haute-Loire
 Lamothe, Landes

Franska efternamn